Луази — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель
 Луази — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара

См. также 
 Гриви-Луази — коммуна во Франции, департамент Арденны
 Бени-э-Луази — коммуна во Франции, департамент Эна